Пентатионат калия — неорганическое соединение,
соль калия и пентатионовой кислоты с формулой KSO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие дихлорида серы на тиосульфат калия в кислой среде:

Физические свойства 
Пентатионат калия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде, не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидрат состава KSO•1,5HO.

См. также 
 Политионаты калия

Литература 
 
  

Соли калия
калия